Uchronia (wörtlich: Nicht-Jahre) steht für:

In der Literatur werden Alternativweltgeschichten als Uchronia bezeichnet.
In der Theologie versteht man unter Uchronia eher einen Jenseitszustand, in dem der Mensch bzw. die Seele frei von Zeit(druck) agiert.
In der Chronologiekritik wird der Begriff insbesondere für das vermeintlich erfundene Mittelalter verwendet.